Bonaventure es un término de origen francés que puede referirse a:

Personas 
 Aristide Joseph Bonaventure Maillol (1861 - 1944), pintor, grabador y escultor francés.
 Justin Bonaventure Pranaitis (1861 - 1917), religioso católico y profesor de teología lituano.

Lugares 
 Bonaventure, ciudad en la provincia de Quebec, Canadá.
 Aeropuerto de Bonaventure, aeropuerto de esta ciudad.
 Isla Bonaventure, isla canadiense en el golfo del río San Lorenzo.

Otros 
 HMCS Bonaventure (CVL 22), último portaaviones de la marina canadiense (1957 - 1970).